Французский православный институт святого Дионисия (, также известен как Богословский Институт святого Дионисия или Свято-Дионисиевский богословский институт) — богословский институт в Париже. Действует под эгидой неканонической Кафолической православной церкви Франции.

История 
В декабре 1943 году иерей Евграф Ковалевский, на тот момент находившийся в клире Западноевропейского Экзархата Московского Патриархата, при часовне Иринея Лионского в Париже на острове Сен-Луи, основал литургический центр святого Иринея, в задачу которого входило воссоздание галликанского обряда на основе исследований литургических рукописей VI—VIII веков.

15 ноября 1944 года  при поддержке французских интеллектуальных кругов был открыт Французский православный институт святого Дионисия в Париже, 1-м ректором которого был избран иерей Евграф Ковалевский. Другим активным деятелем нового учебного заведения с момента его основания до выхода из Русской православной церкви был Владимир Лосский, преподававший догматическое богословие и церковную историю. Парижская академия признала новое учебное заведение 9 марта 1945 года.

Одной из главных задач новоиспечённого учебного заведение было богословское образование на французском языке, так как преподавание в Свято-Сергиевском православном богословском институте, с оглядкой на который создавалась новая богословская школа, велось в то время только на русском языке.

После перехода митрополита Евлогия (Георгиевского) в юрисдикцию Московского Патриархата обсуждалась идея объединения нового учебного заведения с Свято-Сергиевским институтом, митрополит Евлогий благословил эту инициативу, но критическое отношение к Московскому Патриархату похоронило эту инициативу. В течение 1945—1946 учебного года, два молодых профессора Свято-Сергиевского института, Александр Шмеман и Константин Андроников, преподавали в «Литургическом центре святого Иринея Лионского», но политический климат русской церкви в Париже в то время понудил их уйти в следующем году.

Архиепископ Фотий (Топиро), посетивший Францию в 1946 году, в своём докладе охарактеризовал институт так: «Институт Св. Дионисия, ректором которого является протоиерей Евграф Ковалевский, пока не имеет под собой ни финансовой, ни научной основы. Число слушателей Института совершенно ничтожно, и Институт больше числится, чем существует».

Постепенно отношения Евграфа Ковалевского со священноначалием Русской православной церкви обострялись. Причиной тому стали множество ошибок, прежде всего легкомысленное отношение к церковной дисциплине — причастие инославных, неканонические венчания, вторичное рукоположение, использование эзотерических практик.

В 1953 году протоиерей Евграф Ковалевский вместе со значительной частью верующих общин западного обряда и возглавляемый им богословским институтом вышел из-под омофора Московской Патриархии и создал «Французскую Кафолическую Православную Церковь» («Eglise catholique orthodoxe de France (ECOF)»).

До 1956 года протоиерей Евграф Ковалевский находился в юрисдикции Русского Западно-Европейского экзархата Константинопольского Патриархата, а затем в течение нескольких лет общины, подчинявшиеся протоиерею Евграфу оставались независимыми.

В 1960 году Евграф Ковалевский вместе западнообрядными приходами и институтом вошли в состав Русской Православной Церкви Заграницей. Присоединение к РПЦЗ осуществлял епископ Брюссельский и Западноевропейский Иоанн (Максимович), который с большим пиететом относился к древней галликанской литургической традиции и усматривал в её возрождении не только возврат к богослужебному многообразию древней нераздёленной Церкви, но и видел огромный потенциал для православной миссии в западном мире.

В 1966 году вслед за Иоанном-Нектарием (Ковалевским) Свято-Дионисиевский институт порывает все связи с РПЦЗ.

13 декабря 2014 года праздновалось 70-летие Свято-Дионисиевского института

Примечания

Ссылки 
 Сайт института
 старый сайт (не обновляется)

Учебные заведения, основанные в 1944 году
Появились в 1944 году во Франции
Православие во Франции
Православные учебные заведения
Духовные учебные заведения Парижа